Наримановский — название населённых пунктов в России:

 Наримановский — посёлок в Наримановском районе Астраханской области.
 Наримановский — посёлок в Орловском районе Орловской области.